Сайфулла Лтайеф (; ) — тунисский футболист, полузащитник клуба «Базель» и сборной Туниса.

Клубная карьера 
Лтайеф — воспитанник клубов «Цюрих» и «Винтертур». 23 июня 2020 года в матче против «Грассхоппера» он дебютировал в Челлендж-лиге в составе последнего. 11 июля в поединке против «Арау» Сайфулла забил свой первый гол за «Винтертур». В 2022 году он помог клубу выйти в элиту. Летом того же года Лтайеф перешёл в «Базель». 16 июля в матче против своего бывшего клуба «Винтертула» он дебютировал в швейцарской Суперлиге.

Международная карьера 
22 сентября 2022 года в товарищеском матче против сборной Комор Лтайеф дебютировал за сборную Туниса.

Примечания 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Базель»